Ted Lewis (bokser)
 Ted Lewis (muzyk)